Пальмовая белоглазка () — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae).

Таксономия 
Также известна под именем Zosterops rendovae, что создает путаницу, так как данное латинское название закреплено за другим видом птиц.

Распространение 
Эндемик островов Нью-Джорджия из Соломоновых островов. Живёт на островах Коломбангара, Вонавона, Кохингга, Нью-Джорджия, Вангуну и Нггатокае. Регулярно посещает маленькие островки.

Описание 
Длина тела 11,5—12 см. Верхняя сторона тела преимущественно окрашена в зелёный, а нижняя в оливково-желтый цвет. Вокруг глаза узкое белое кольцо. Клюв чёрный, ноги желтоватые.

Охранный статус 
МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 https://birdsoftheworld.org/bow/species/soiwhe1/cur/introduction?login

Белоглазки
Птицы Океании
Эндемики Соломоновых островов
Животные, описанные в 1901 году